

События 
 248 — Консулы Имп. Цезарь Марк Юлий Филипп А. и Имп. Цезарь Марк Юлий Север Филипп А.
 21 апреля 248 — Филипп с большой пышностью отпраздновал 1000-летие города Рима.
 248—250 — Епископ Карфагена св. Киприан (Тасций Цецилий Киприан) (ок.200-258).
 248 — Король готов Острогота организовал крупный поход за Дунай. К его войску присоединились тайфалы, вандалы-астринги, карпы и певкины.
 восстание вьетки Чьеу Тхи Чинь (подавлено).

Скончались 
 17 декабря — Иракл Александрийский, епископ Александрийский, богослов.
 Пакациан — римский император-узурпатор.
 Чьеу Тхи Чинь — вьетка, в 19 лет возглавившая восстание против царства У.

См. также